W Polsce
 Krasna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Huszlew 
 Krasna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna 
 Krasna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków 
 Krasna – część Cieszyna w woj. śląskim, dawniej samodzielna wieś
 Krasna – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
 Krasna – gromada
 Krasna – rzeka, dopływ Czarnej Koneckiej
 Krasna – struga, dopływ Drzewiczki
 Krasna – struga, dopływ Próchnicy
 Krasna Rzeczka – struga, dopływ Pilnicy

 Poza Polską
 Krasna – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Krasna
 Krasna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Krasna (cz. Krásná) – wieś gminna w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek (Śląsk Cieszyński)
 Krasna (lit. Krosna) – miasteczko na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie łoździejskim
 Krasna – wieś w Słowenii, w gminie Poljčane
 Krasna (lub Stara Huta, ukr. Стара Красношора) – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim
 Krasna – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Krasna – wieś na Ukrainie w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Krasna – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Krasna – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpackim
 Kraszna, Krasna (rum. Crasna) – rzeka w Rumunii i na Węgrzech, dopływ Cisy
 Krasna – rzeka na Ukrainie, dopływ Dońca

Zobacz też 
 Krasna Dąbrowa
 Krasna Góra
 Krasna Wieś
 Krasna Łąka
 Krasna-Kolonia

Nazwy miejscowości w Polsce